Navalmoral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalmoral de la Mata, kommun i provinsen Cáceres, 
 Navalmoral, Ávila, kommun i provinsen Ávila,